Мартин I Сицилијански (Кнежевина Каталонија, 1374 - Каљари, 25. јул 1409) је био краљ Сицилије из династије Royal house of Aragon. Био је син Мартина I од Арагона и Maria de Luna.

Породично стабло 

Рођени 1374.
Умрли 1409.
Династија Барселона